Bieg na 1000 metrów kobiet rozgrywany w ramach łyżwiarstwa szybkiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 17 lutego w hali National Speed Skating Oval. Przed rozpoczęciem igrzysk karierę zakończyła obrończyni tytułu w tej konkurencji, Holenderka Jorien ter Mors. Do tej zawodniczki należał również rekord olimpijski na tym dystansie, który został poprawiony przez zwyciężczynię zawodów, Japonkę Miho Takagi.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy obowiązujące przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022